Братский район

 Братский район Иркутской области
 Братский район Николаевской области